Hermann Strübe ist der Name folgender Personen:

* Hermann Strübe (Politiker) (1824–1912), deutscher Politiker (NLP), MdL Baden
 Hermann Strübe, Geburtsname von Hermann Burte (1879–1960), deutscher Dichter, Schriftsteller und Maler